Ars Rhetorica d'Aristòtil
 Ars (les Valls de Valira), població de les Valls de Valira, a l'Alt Urgell 
 Ars (satèl·lit), satèl·lit natural de Júpiter 
 Ars (mitologia), una de les quatre muses originals 
 Ars (Charente), municipi francès al departament de Charente
 Ars (Ramon Llull), sistema filosòfic creat per Ramon Llull